Hispano-Suiza bzw. Hispano Suiza bezeichnet:

 eine Produktmarke eines namensgleichen und traditionsreichen Unternehmens der Transport und Rüstungsindustrie, siehe Hispano-Suiza
 einen ehemaligen spanischen Automobilhersteller, siehe La Hispano-Suiza
 einen ehemaligen französischen Automobilhersteller, siehe Société Française Hispano-Suiza
 einen spanischen Automobilhersteller, siehe Hispano Suiza Cars
 ein ehemaliges Schweizer Rüstungsunternehmen, siehe Hispano Suiza (Suisse)
 ein Zulieferunternehmen der Luftfahrtindustrie, siehe Hispano-Suiza
 eine Maschinenkanone, siehe Hispano-Suiza HS.404
 Modelle von Kraftfahrzeugen, siehe Hispano-Suiza Tipo 26
 Modelle von Flugzeugmotoren, siehe Hispano-Suiza 12
 Modelle von Militärfahrzeugen, siehe Schützenpanzer HS 30